Nicka ist der Familienname folgender Personen: